Storström kan syfta på:
Storström – en by på södra Ljusterö i Stockholms skärgård (Österåkers kommun)
Storstrøms Amt – ett danskt amt 1970–2007

Se även
Storströmmen
Storstrømmen